
Карлик:

 Карлик — взрослый человек очень невысокого роста (менее 130 см).
 Вариант названия мифологических гномов, цвергов или эльфов. См. также Карлики (мифологические существа).
 «Карлик» — простейший трактор, выпускавшийся в 1924—1928 гг.
 Карлик — посёлок городского типа в Узбекистане.
 «Карлик» — итальянский фильм 1982 года.
 Карликовость — заболевание растений.

В астрономии 
 Карлик — карликовая звезда:
 Белый карлик
 Желтый карлик
 Красный карлик
 Коричневый карлик
 Субкоричневый карлик
 Чёрный карлик

Фамилия 
 Карлик, Берта (1904—1990) — австрийская ученая-физик.
 Карлик, Богуслав (1908—1996) — чехословацкий гребец-каноист.
 Карлик, Лев Наумович (1898—1975) — советский учёный, доктор биологических наук, профессор.
 Карлик, Леонид Борисович (1912—1986) — советский архитектор.

См. также